Denumirea de Ceaika se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ceaika, un sat în comuna Momcilgrad, regiunea Kărdjali;
 Ceaika, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.